

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jkest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Falęcin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie 
 Falęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Falęcin – część wsi Rogowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Falęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów

Inne 
 Falęcin – dawna wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz te4ż 
 Falęcin Stary